Карасун — в прошлом река, ныне — цепь озёр на территории города Краснодара.

Описание 
В настоящее время в городе сохранились пятнадцать озёр: два Покровских озера (у стадиона «Кубань», разделены улицей Дмитриевская дамба), три озера Калининской балки (расположены между ул. Селезнёва и Ставропольской: одно за зданием КубГУ, два у здания администрации Карасунского округа, разделены улицей Старокубанской) и десять Пашковских озёр (по сути — русло реки, разбитое на озёра дамбами). Русло выше Пашковских озёр практически не прослеживается.

Берега покрыты камышом, дно заилено. В 2000-е годы Пашковские озёра облагородили, на эти цели было выделено 60 млн рублей.

Осенью при перелёте из Новосибирской области в Африку на озёрах останавливаются чайки.

История 
Река Карасун брала начало у станицы Старокорсунской и текла на запад, впадая в реку Кубань. Впоследствии, из-за изменения русла, Кубань поглотила часть реки, обособив несколько озёр.

В 1870-х годах казаки возвели через реку дамбы с целью иметь сухопутные переправы на другой берег. Вследствие этого река превратилась в несколько озёр, подпитывающихся подземными источниками. Ещё в начале XX века Карасунские озёра представляли из себя цепь заболоченных водоёмов.

В 1960—1970-е годы значительную часть озёр осушили и засыпали. На их месте построены жилые районы.

Дамбы 

В своё время Карасун был перегорожен дамбами, которые в настоящее время стали частью некоторых улиц, утратив своё название, часть сохранило своё название:

 Базовская дамба
 Дмитриевская дамба
 Екатерининская дамба
 Казачья дамба
 Карасунская дамба
 Малиновская дамба
 Полицейская (позднее Гоголевская) дамба
 Филипповская дамба
 Чистяковская дамба
 Шаховская дамба

Ссылки

Примечания 

Бассейн Кубани
Озёра Краснодара
Исчезнувшие реки
Группы озёр России